Куранты — многозначный термин.

 Куранты — старинное название башенных или больших комнатных часов с набором настроенных колоколов, издающих бой в определённой мелодической последовательности.
 Куранты Спасской башни
 Куранты — часы с боем в городе Даугавпилс, Латвия.

 «Куранты» (Die Kuranten) — первая еврейская газета на идише.
 «Куранты» — одно из названий первой русской рукописной газеты, издававшейся в России в XVII веке на протяжении около 80 лет.
 «Куранты» — московская общественно-политическая ежедневная газета; издавалась с 1990 года по 1998 год.
 «Куранты» — историко-краеведческий альманах, выпускавшийся в Москве.

См. также 
 Курант (значения)